Besættelse har flere betydninger:
 En militær besættelse, se okkupation
 Besættelse – en dæmonisk eller guddommelig overtagelse af et menneskes legeme og/eller sind
 Besættelse - i overført betydning at være optaget af noget i en sådan grad, at man har vanskeligt ved at løsrive sig eller tænke på andet
 Besættelse - det at ansætte en person i en stilling, job, post el.lign.
 Besættelsen – Perioden 1940 – 1945, hvor Danmark var okkuperet af Tyskland

Film 
 Besættelse (film fra 1934) – amerikansk dramafilm fra 1934
 Besættelse (film fra 1944) – dansk film fra 1944
 Besættelse (Visconti-film) – italiensk film fra 1942
 Besættelse (teaterstykke) – danskt teaterstykke af Ann Sofie Oxenvad